Voor de provincieraadsverkiezingen werd het kiesarrondissement Roeselare-Tielt opgericht door het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 2011, met als de bedoeling de kieskringen uit te breiden om een meer representatieve verdeling te krijgen over de deelnemende politieke partijen.

Voor de Kamerverkiezingen bestond het kiesarrondissement Roeselare-Tielt van 1900 tot 1995, waarna het met Kortrijk werd samengevoegd tot het kiesarrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt.

Structuur 
Het kiesarrondissement Roeselare-Tielt maakt deel uit van de provincie West-Vlaanderen en omvat de arrondissementen Roeselare en Tielt. Het is opgesplitst in twee provinciedistricten: Tielt en Roeselare.

Verkiezingsresultaten

Federale Verkiezingen

Kamer van volksvertegenwoordigers 
Tot en met 1991 vormden voor de Federale Kamer de twee arrondissementen Roeselare en Tielt het kiesarrondissement Roeselare-Tielt. Voor de verkiezingen van 1995 en 1999 werden de kieskringen herschikt. Arrondissement Kortrijk werd toegevoegd aan dit kiesarrondissement. Er zijn van Roeselare-Tielt dus geen afzonderlijke uitslagen voor 1995 en 1999. Daarom volgt hieronder voor deze periode de gezamenlijke uitslag voor kieskring Kortrijk-Roeselare-Tielt. Vanaf 2003 worden de federale en Vlaamse verkiezingen gehouden op niveau van de kieskring West-Vlaanderen (zie daar).

Kiesresultaten van 1968 tot 1991: Kiesarrondissement Roeselare-Tielt

Kiesresultaten van 1995 tot 1999: Kiesarrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt 
 (*)1995: W.O.W.  (0,23%), N.W.P.  (0,22%), VVP (0,2%), D.L.L. (0,14%) / 1999: PNPb  (0,31%) /

Provincieraadsverkiezingen 
Voor de provincieraadsverkiezingen van 2012 werden aan dit kiesarrondissement 15 zetels toegewezen van de 72 die in deze provincie beschikbaar zijn. Voorheen waren dat er 6 voor het arrondissement Tielt en 11 voor het arrondissement Roeselare van de 84 voor de hele provincie.

roeselare-tielt